Deutch puede referirse a:
 Zoey Deutch (1994-), actriz estadounidense.
 Howard Deutch, director de cine estadounidense.
 John M. Deutch, político estadounidense (Secretario de Defensa y director de la CIA).
 Ted Deutch, político estadounidense (demócrata, congresista por Florida).